

Geografia

Italia
 Bagnaia – frazione di Anghiari, nella provincia di Arezzo
 Bagnaia – frazione di Murlo, nella provincia di Siena
 Bagnaia – frazione di Perugia, nell'Umbria
 Bagnaia – frazione di Portoferraio e di Rio, nella provincia di Livorno
 Bagnaia – frazione di Viterbo, nel Lazio

Persone
  Francesco Bagnaia, pilota motociclistico italiano.